Уиститла има више значења:

 Уиститла (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Уиститла (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Уиститла (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику